USS Seawolf (boek), een boek geschreven door Patrick Robinson
USS Seawolf (SS-28)
USS Seawolf (1939)
USS Seawolf (SSN-575)
USS Seawolf (1997)